Couchepin ist der Familienname folgender Personen:

 Anne-Laure Couchepin Vouilloz (* 1977), Schweizer Politikerin (FDP), Stadtpräsidentin von Martigny
 Arthur Couchepin (1869–1941), Schweizer Jurist und Politiker 
 François Couchepin (1935–2023), Schweizer Jurist und Politiker (FDP), Bundeskanzler
 Jean-Jules Couchepin (* 1939), Schweizer Militärperson, Divisionär, Waffenchef der Artillerie 
 Jules Couchepin (1875–1939), Schweizer Bauingenieur und Politiker 
 Louis Couchepin (1896–1952), Schweizer Jurist 
 Nicolas Couchepin (* 1960), Schweizer Schriftsteller
 Pascal Couchepin (* 1942), Schweizer Politiker (FDP), alt Bundesrat